Mieczysław Witold Skulski (ur. 1893) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Rycerskim Orderu Marii Teresy
 Mieczysław Skulski ps. „Jurand” (1895–1915) – kapral 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1933 jako „Skulski” i 3 czerwca 1933 jako „Skólski”)
 Mieczysław Skulski ps. „Józef Stasiuk” (ur. 1896) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy